Protasewicz ist der Familienname folgender Personen:
 Irena Protasewicz (* 1946), polnische Pianistin
 Michał Protasewicz (* 1985), polnischer Fußballspieler
 Walerian Protasewicz (1505–1579), römisch-katholischer Bischof von Lutsk (1549–1555) und Vilnius (1555–1579)

Siehe auch:
 Raman Pratassewitsch (* 1995), weißrussischer Dissident, Journalist, Blogger und Oppositions-Aktivist.